David Martinon (né en 1971), homme politique et diplomate français ;
 Jean Martinon (1910-1976), chef d'orchestre et compositeur français, père de Jean-Paul Martinon ;
 Jean-Paul Martinon (né en 1963), philosophe américain, fils de Jean Martinon ;
 Honoré Martinon (1854-1947), homme politique français ;
 Philippe Martinon (1859-1917), grammairien et linguiste français ;

voir aussi 
 France Audoul, née Francine Martinon (1894-1977), peintre et résistante française, sœur de Jean Martinon.

Homonymie de patronyme